Международный зимний марафон «Доро́га жи́зни» — соревнование по бегу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители этой легкоатлетической дисциплины. Мероприятие, приуроченное к дате разгрома нацистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады, проводится ежегодно в последнее воскресенье января. Трасса марафона проходит по наземной части легендарной транспортной магистрали Дорога жизни, которая в годы войны связала блокадный Ленинград со страной.

Общая информация 
Организатор марафона - региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». Содействие в организации и проведении марафона осуществляют:

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;
 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»;
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга;
 Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-Петербурга;
 Администрация муниципального  образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В рамках соревнований даётся одновременный старт на следующие дистанции: 42,195 км и 5 км. Старт дистанции 42,195 км — на берегу Ладожского озера у мемориала «Разорванное кольцо», дистанции 5 км — в городе Всеволожск. Финиш всех дистанций — у мемориала «Цветок жизни».

Описание трассы марафона 

Участники стартуют на шоссе у монумента «Разорванное кольцо» в сторону Осиновецкого маяка и пробегают 2,5 км на север, делают разворот и возвращаются в район старта. До 2016 года этот участок трассы был не асфальтирован и в оттепель представлял серьезную трудность для участников. Далее от точки старта трасса забега продолжается в западном направлении по автодороге . Первая половина марафона проходит через Ваганово, Борисову Гриву, Ириновку, Рахью, Пробу. Начиная с 10-го километра через каждые 5 км организованы пункты питания, где можно выпить горячего чая и подкрепиться хлебом и бананами. В районе деревни Корнево марафонцы пробегают мимо мемориала «Катюша», входящего в «Зелёный пояс Славы». В финишном городке разбита полевая кухня — участникам предлагают гречневую кашу и чай. 

Профиль трассы. 

Участникам марафона предстоит преодолеть три подъёма: 30 м на 11-15-м км (от поселка Борисова Грива), 25 м на 25-27-м км (в районе посёлка Углово) и 30 м на 33-35-м км (Румболовская гора). После этого следует резкий спуск на 40 м на 500-метровом отрезке. Заключительные 7 километров проходят по ровному участку шоссе , ведущему к станции Ржевка. Финальные 100 метров марафона - это грунтовая аллея Дружбы, ведущая к мемориальному комплексу «Цветок жизни». 

На время забега полностью перекрывается шоссе  на участке от старта до Колтушского шоссе. Далее до места финиша перекрыта одна полоса движения, а по другой - движение осуществляется в обоих направлениях. Пересечение трассы забега автотранспортом при слиянии с Колтушским шоссе регулируется ГИББД.

История 
Начало марафону было положено 21 января 1970 года, когда известный советский сверхмарафонец, житель блокадного Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин в свой день рождения вместе с единомышленниками-любителями бега — инструктором физкультуры деревообрабатывающего завода Олегом Евсеевым, ветераном войны артиллерийским старшиной Дмитрием Китайцевым, а также рабочим Игорем Алексеевым и научным сотрудником Олегом Батовым совершил первый пробег по Дороге жизни.

Бегуны преодолели 39-километровый маршрут от памятника «Разорванное кольцо», расположенного в том месте, где грузовики спускались с берега на ладожский лед, до монумента «Цветок жизни» в муниципальном округе Ржевка, откуда начиналась наземная часть Дороги жизни.

Григорий Иванович вспоминает:

Сначала нас было всего пять человек. В последующие годы к нам стали присоединяться другие блокадники и участники войны. Постепенно этот марафон стал проходить в честь дня прорыва блокады — 27 января 

Длина дистанции первых трех забегов составляла 39 км. В 1973 году в честь 30-летия прорыва блокады впервые состоялся классический марафон (42 км 195 м), в котором стартовало 49 человек. Победил тогда штамповщик Кировского завода Анатолий Буринский, показав результат 2:31.43. Год спустя победил известный спортсмен-олимпиец Рашид Шарафетдинов — первый стайер СССР, пробежавший 10 000 м быстрее 28 минут. Это случилось на чемпионате Европы 1971 года, где он занял третье место — 27.56,4.

В 1975 году марафон получил всесоюзное признание и стал проводиться на призы журнала «Физкультура и спорт», а в 1991 году приобрёл международный статус. В 1980-е годы марафон собирал до 3000 участников, стартующих на всех дистанциях. «Дорога жизни» считается уникальным марафоном, поскольку проводится в зимнее время. Несмотря на тяжёлые погодные условия соревнования никогда не отменялись. В 1980 и 1985 годах из-за сильных морозов длина трассы была сокращена до 30 километров.

Долгое время в забеге можно было принять участие, зарегистрировавшись прямо в день старта. Но рост популярности забега привел к тому, что с 2016 года число участников начали лимитировать:

Дальнейшее увеличение численности упирается в организационные трудности: участников забега приходится доставлять к месту старта автобусами из центра города (от Финляндского вокзала), а переодеваются они в небольших школах поблизости от мест стартов. Вещи бегунов остаются в автобусах, которые перед стартом уезжают к финишу. После преодоления дистанции участники переодеваются в автобусах, и их доставляют обратно к Финляндскому вокзалу по мере заполнения автобусов. Желающих завозят по дороге в бесплатную баню. 

С 2019 года из-за возросших организационных и финансовых трудностей отменена дистанция полумарафона, но зато увеличена квота на марафон - до 1500 человек.

В 2022 года сменился организатор соревнования, им стала "Лига героев". Вернулась дистанция 10 км и добавилась дистанция 1 км (без ограничения возраста), за счет чего количество участников выросло почти на 1000 человек. В 2023 году дистанцию 10 км снова убрали.

Статистика 

До 1990 года женского зачета не было.

В настоящее время рекордсменом по количеству побед является Вадим Улижов (5 побед), рекордсменками — Альбина Галлямова и Анастасия Захарова (по 3 победы).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карточка Международного зимнего марафона «Дорога жизни» на сайте probeg.org — протоколы, репортажи, отчёты, фотографии.
 Фотографии марафона на сайте НаБегу

Российские легкоатлетические марафоны
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
Спортивные соревнования в Ленинградской области
Появились в 1970 году в России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1970 года